Международный теннисный турнир в Страсбурге 2011 — это 25-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Centre Sportif de Hautepierre в Страсбурге с 16 по 21 мая 2011 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Андреа Петкович выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Марион Бартоли уступает 2й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Марион Бартоли второй раз за карьер снимается в решающем матче турнира.

Парный разряд

Факты 
 Акгуль Аманмурадова выигрывает свой 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжуан Цзяжун выигрывает свой 1й титул в сезоне и 16й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2011

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Май 2011 года
2011